Стовба — фамилия.

 Стовба, Александр Иванович — Герой Советского Союза.
 Стовба, Валерий Станиславович — Герой Российской Федерации.